Les championnats panaméricains d'escrime 2022, quinzième édition des championnats panaméricains d'escrime, également qualifications pour les Jeux panaméricains de 2023, ont lieu du 2 juin (cérémonie d'ouverture) au 8 juin 2022 à Asunción, au Paraguay.

Nations participantes

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Références

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2021-2022

Liens externes 
 Résultats des championnats panaméricains d'escrime 2022

2022
Escrime
Amérique
Sport au Paraguay en 2022
Escrime 2022
Escrime en Amérique du Sud
Sport en juin 2022